Le Ménil (Vosges)
ook:
Le Ménil-Broût, Orne
Le Ménil-Bérard, Orne
Le Ménil-Ciboult, Orne
Le Ménil-Guyon, Orne
Le Ménil-Scelleur, Orne
Le Ménil-Vicomte, Orne
Le Ménil-de-Briouze, Orne